El topónimo Cottonwood puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 Cottonwood, un pueblo en el estado de Alabama.
 Cottonwood, una ciudad en el estado de Arizona.
 Cottonwood, un lugar designado por el censo en el estado anterior.
 Cottonwood, un lugar designado por el censo en el estado de California.
 Cottonwood, un lugar designado por el censo en el estado de Colorado.
 Cottonwood, un municipio en el estado de Dakota del Norte.
 Cottonwood, un municipio en el estado de Dakota del Sur. 
 Cottonwood, un pueblo en el estado anterior.
 Cottonwood, una ciudad en el estado de Idaho.
 Cottonwood, un municipio en el estado de Illinois.
 Cottonwood, un municipio en el estado de Kansas.
 Cottonwood, un municipio en el estado de Minnesota.
 Cottonwood, una ciudad en el estado anterior.
 Cottonwood, un distrito electoral en el estado de Nebraska.
 Tres municipios en el estado anterior:
 Cottonwood, en el condado de Adams.
 Cottonwood, en el condado de Nance.
 Cottonwood, en el condado de Phelps.
 Cottonwood, una ciudad en el estado de Texas.